Dit is een lijst van planetoïden 112101-112200 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 112101 - || 2002 JB35 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112102 - || 2002 JL35 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112103 - || 2002 JF36 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112104 - || 2002 JV37 || 8 mei 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112105 - || 2002 JX37 || 8 mei 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112106 - || 2002 JF38 || 9 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112107 - || 2002 JT38 || 9 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112108 - || 2002 JC39 || 9 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112109 - || 2002 JD39 || 9 mei 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112110 - || 2002 JP39 || 10 mei 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 112111 - || 2002 JC40 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112112 - || 2002 JF41 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112113 - || 2002 JP43 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112114 - || 2002 JE44 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112115 - || 2002 JR44 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112116 - || 2002 JW44 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112117 - || 2002 JX44 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112118 - || 2002 JQ46 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112119 - || 2002 JR46 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112120 - || 2002 JS46 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112121 - || 2002 JT46 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112122 - || 2002 JY46 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112123 - || 2002 JZ46 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112124 - || 2002 JS47 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112125 - || 2002 JT47 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112126 - || 2002 JV47 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112127 - || 2002 JW47 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112128 - || 2002 JA48 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112129 - || 2002 JG48 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112130 - || 2002 JF49 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112131 - || 2002 JA50 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112132 - || 2002 JF50 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112133 - || 2002 JL52 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112134 - || 2002 JO52 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112135 - || 2002 JS52 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112136 - || 2002 JB53 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112137 - || 2002 JE56 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112138 - || 2002 JE58 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112139 - || 2002 JV58 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112140 - || 2002 JQ59 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112141 - || 2002 JT59 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112142 - || 2002 JV61 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112143 - || 2002 JY62 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112144 - || 2002 JS63 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112145 - || 2002 JL64 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112146 - || 2002 JZ64 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112147 - || 2002 JH65 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112148 - || 2002 JK65 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112149 - || 2002 JJ67 || 10 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112150 - || 2002 JK69 || 7 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112151 - || 2002 JF71 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112152 - || 2002 JO71 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112153 - || 2002 JP71 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112154 - || 2002 JA72 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112155 - || 2002 JC73 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112156 - || 2002 JX73 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112157 - || 2002 JK75 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112158 - || 2002 JL76 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112159 - || 2002 JD77 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112160 - || 2002 JG77 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112161 - || 2002 JH78 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112162 - || 2002 JS78 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112163 - || 2002 JZ79 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112164 - || 2002 JH80 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112165 - || 2002 JO80 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112166 - || 2002 JT80 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112167 - || 2002 JM81 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112168 - || 2002 JR81 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112169 - || 2002 JX81 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112170 - || 2002 JQ91 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112171 - || 2002 JQ93 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112172 - || 2002 JY93 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112173 - || 2002 JP94 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112174 - || 2002 JV94 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112175 - || 2002 JP95 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112176 - || 2002 JT95 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112177 - || 2002 JA96 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112178 - || 2002 JZ96 || 11 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112179 - || 2002 JO97 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112180 - || 2002 JE98 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112181 - || 2002 JJ98 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112182 - || 2002 JV98 || 8 mei 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112183 - || 2002 JD100 || 12 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112184 - || 2002 JG100 || 13 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112185 - || 2002 JU101 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112186 - || 2002 JJ102 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112187 - || 2002 JP102 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112188 - || 2002 JL104 || 10 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112189 - || 2002 JO104 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112190 - || 2002 JF105 || 12 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112191 - || 2002 JU105 || 12 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112192 - || 2002 JR106 || 11 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112193 - || 2002 JA109 || 6 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112194 - || 2002 JG110 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112195 - || 2002 JM110 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112196 - || 2002 JC111 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112197 - || 2002 JV111 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112198 - || 2002 JB112 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112199 - || 2002 JV113 || 15 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112200 - || 2002 JG117 || 4 mei 2002 || Palomar || NEAT|}

Planetoïdenlijsten